Алиша Леманн (; ) — швейцарская футболистка, нападающий клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начала в клубе «Янг Бойз». В августе 2018 года подписала контракт с клубом «Вест Хэм Юнайтед». Сообщалось, что тренер «молотобойцев», Мэтт Бирд, был впечатлён игрой Леманн на молодёжном чемпионате Европы, который принимала Швейцария. В апреле 2019 года после того, как Алиша забила 8 голов и помогла клубу дойти до финала Кубка Англии, «Вест Хэм Юнайтед» продлил с ней контракт.

27 января 2021 года до конца сезона Леманн была в аренде в «Эвертоне». В конце сезона Алиша стала футболисткой «Астон Виллы».

Международная карьера 
За национальную сборную Швейцарии Леманн дебютировала в октябре 2017 года. Свой первый гол за сборную она забила 2 марта 2018 в матче женского Кубка Кипра против сборной Финляндии.

Личная жизнь 
Леманн является бисексуалкой: ранее она была в отношениях с другой футболисткой швейцарской национальной сборной Рамоной Бахманн. В настоящее время она встречается с бразильским игроком «Астон Виллы» Дугласом Луисом.

Статистика

Клубная

Голы за сборную 
 На 23 февраля 2022. Первым в списке указан счет Швейцарии, в столбце счета указывается счет после каждого гола Леманна..

Достижения

«Вест Хэм Юнайтед» 
 Финалистка Кубка Англии: 2018/19

Сборная 
 Финалистка Чемпионата Европы до 17 лет: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте женского футбольного клуба «Астон Вилла»
 Профиль на сайте швейцарского футбольного союза 

Футболистки Швейцарии
Игроки женской сборной Швейцарии по футболу
Игроки ЖФК «Янг Бойз»
Игроки ЖФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ЖФК «Эвертон»
Игроки ЖФК «Астон Вилла»